La Primera División 1978-1979 è stata la 48ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra il 2 settembre 1978 e il 3 giugno 1979 e concluso con la vittoria del , al suo diciannovesimo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Hans Krankl () con 29 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Spagna e qualificata in Coppa dei Campioni 1979-1980
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1979-1980
      Qualificate in Coppa UEFA 1979-1980
      Retrocesse in Segunda División 1979-1980

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie
Fonte:

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Real Sociedad (18)
 Minor numero di sconfitte: Real Madrid (3)
 Migliore attacco: Barcellona (69 reti segnate)
 Miglior difesa: Sporting Gijón (35 reti subite)
 Miglior differenza reti: Barcellona (+32)
 Maggior numero di pareggi: Real Madrid (15)
 Minor numero di pareggi: Racing Santander (4)
 Maggior numero di sconfitte: Rayo Vallecano, Recreativo Huelva (21)
 Minor numero di vittorie: Recreativo Huelva (8)
 Peggior attacco: Rayo Vallecano (31 reti segnate)
 Peggior difesa: Recreativo Huelva (66 reti subite)
 Peggior differenza reti: Racing Santander (-26)

Individuali

Classifica marcatori
Fonte:

Note

Voci correlate 
Coppa del Re 1978-1979
Segunda División spagnola 1978-1979
Segunda División B spagnola 1978-1979

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978-1979